Corbould ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Corbould (* 1958), britischer Spezialeffektkünstler
 Neil Corbould (* 1962), britischer Spezialeffektkünstler
 Paul Corbould (* 1961), britischer Filmtechniker für Spezialeffekte